

Ludność Sieradza

Zmiana w ciągu dekady

Wykres zmian liczby ludności 

 Piramida wieku mieszkańców Sieradza w 2014 roku.

Powierzchnia Sieradza 
 1822 - 6,80 km²
 1914 - 11,51 km²
 1921 - 11,51 km²
 1931 - 11,60 km²
 1936 - 11,69 km²
 1948 - 12,00 km²
 1952 - 15,16 km²
 1965 - 16,73 km²
 1979 - 51,22 km²
 2012 - 51,22 km²

Przypisy

Bibliografia 
 1933 Powierzchnie Miast. Plany Użytkowe. Własność. GUS (strona 31 i 64)
 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 1995-2006 Bank danych regionalnych GUS
 2005-2017 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym GUS
 2006 Leksykon Miasta Sieradza. Opracowanie Zbiorowe pod redakcją Stanisława Tadeusza Olejnika, Wydawnictwo Pro-Art 2006, (str.199,306,319)
 2014 Sieradz - Dzieje Miasta 1793-1939. Opracowanie pod redakcją Jarosława Kity i Marii Nartonowicz Kot, Wydawnictwo Księży Młyn 2014 (str.105,111,119,408)

Sieradz
Sieradz